

Carafa, Caraffa lehetséges jelentései
Carafa (családnév)
 Carafa család, nápolyi eredetű ősi főnemesi család
 Giovanni Pietro Carafa bíboros (1476–1559), 1555-től IV. Pál pápa.
 Antonio Carafa, németesen Caraffa (1642–1693) itáliai zsoldosvezér, német-római császári hadvezér, a Szent Liga seregeinek egyik tábornoka.
A Carafa család nevét viselő épületek Olaszországban
 Palazzo Carafa, Lecce
 Palazzo Carafa di Belvedere (Nápoly)
 Palazzo Carafa della Spina (Nápoly)
 Palazzo Carafa di Maddaloni (Nápoly)
Caraffa (földrajzi név)
 Caraffa del Bianco olaszországi község (comune), Calabria régióban, Reggio Calabria megyében,
 Caraffa di Catanzaro olaszországi község (comune), Calabria régióban, Catanzaro megyében.
Egyéb (köznév)
 Karaf (, ), üvegből készült italtároló-kiöntő palack.